Het seizoen 1990/91 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 1990 en eindigde op 12 mei 1991. 

KFC Roeselare won in Vierde Klasse A, R. Cappellen FC won in Vierde Klasse B, KFC Avenir Lembeek won in Vierde Klasse C en KVV Overpelt-Fabriek won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Bornem (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Roeselare (rechtstreeks uit 3A)
 Eendracht Gerhees Oostham (rechtstreeks uit 3B)
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Wijnegem VC
 KFC Putte

Brabant
 RCS Brainois
 KFC Avenir Lembeek

Limburg
 CS Mechelen-aan-de-Maas

Oost-Vlaanderen
 KAV Dendermonde
 Olsa Brakel

West-Vlaanderen
 SVD Handzame

Henegouwen
 RUS Tournaisienne

Luik
 RSC Theux

Luxemburg
 Entente Bertrigeoise

Namen
 R. Jeunesse Rochefortoise FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Roeselare (kampioen 4A)
 R. Cappellen FC (kampioen 4B)
 KFC Avenir Lembeek (kampioen 4C)
 KVV Overpelt-Fabriek (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 VV Eendracht Aalter (rechtstreeks uit 4A)
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 4A)
 Wolvertem SC (rechtstreeks uit 4A)
 K. Wijnegem VC (rechtstreeks uit 4B)
 KVV Ons Genoegen Vorselaar (rechtstreeks uit 4B)
 VV Leest (rechtstreeks uit 4B)
 SC Éghezée (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Condruzien (rechtstreeks uit 4C)
 R. Standard FC Andrimont (rechtstreeks uit 4D)
 Entente Bertrigeoise (rechtstreeks uit 4D)
 R. Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4D)
 FC Farciennes (competitievervalsing)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4